Ральченко — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ральченко, Андрей Петрович (1922—1954) — младший сержант Красной армии; полный кавалер ордена Славы.
 Ральченко, Владимир Иванович (род. 1949) — советский архитектор. См. также 
 Радченко